Ильдефо́нс (Ildefonso) — латинизированный вариант имени Альфонс, сейчас употребляемый в португальском языке.
 Ильдефонс Толедский (; 607—667) — святой, архиепископ толедский, аббат толедского бенедиктинского монастыря неподалёку от Агли.
 Паулер, Ильдефонс
 Фаве, Ильдефонс

 Острова Ильдефонсо (Чили)

См. также 
 Сан-Ильдефонсо